Ханджар (араб. خنجر) — арабский кинжал, являющийся традиционным для арабов султаната Оман.

Лезвие этого вида холодного оружия как правило выковано вручную, оно обоюдоострое и в зависимости от длины позволяет использовать клинок как меч либо как кинжал. В ряде регионов Аравии ханджар является неотъемлемым элементом национального костюма у мужчин. Так, в Омане ранее ни один взрослый мужчина не позволял себе выйти из дома, не имея на поясе такой кинжал. Ныне ханджары также изредка можно увидеть — преимущественно в сельской местности, и в обязательном порядке — во время праздников и семейных торжеств. Бросаются в глаза в первую очередь изогнутые под углом почти в 90° приблизительно в своей середине ножны ханджара. Само лезвие изогнуто в гораздо меньшей степени. Гарда у этого вида кинжалов отсутствует.

Ханджар является национальным символом султаната Оман, он присутствует на его гербе и флаге. Обширную коллекцию этого вида оружия можно увидеть в музее Бейт эль-Зубайр в Маскате.

Кинжалы
Культура Омана
Клинковое оружие Ближнего Востока